Андрате (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 476 человек (2008 г.), плотность населения составляет 53 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 10010. Телефонный код — 0125.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Пётр в веригах, празднование 4 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики